Хе́йно Хейнасте () — советский легкоатлет, бронзовый призёр чемпионата Европы.

Карьера 
В 1954 году на чемпионате Европы выиграл бронзовую медаль в толкании ядра, уступив соотечественнику Отто Григалке и чехословаку Иржи Скобле. Через месяц на чемпионате СССР завоевал серебро, проиграв Григалке.

Примечания 

Толкатели ядра СССР